Финал Кубка европейских чемпионов 1969 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1968/69, 14-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 28 мая 1969 года, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В матче встретились итальянский «Милан» и нидерландский «Аякс».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1968/1969

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1969
Кубок европейских чемпионов
Май 1969 года
Лига чемпионов 1969
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Международные соревнования по футболу в Испании
События 28 мая
Спорт в Испании в 1969 году